Miejscowości w USA:
 Sanger – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Fresno
 Sanger – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Denton
Osoby noszące to nazwisko:

 Margaret Sanger